Scarpatetti ist der Familienname folgender Personen:

 Beat von Scarpatetti (* 1941), Schweizer Historiker und Umweltaktivist
 Claudia Scarpatetti (* 1970), österreichische Schauspielerin
 Viola von Scarpatetti (* 1987), Schweizer Schauspielerin